Das Damendoppel der  US Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Rosie Casals und Judy Dalton. Das Finale bestritten Françoise Dürr und Betty Stöve gegen Margaret Court und Virginia Wade, das Dürr und Stöve in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1972